По́прище — старорусская путевая мера для измерения больших расстояний, имеющая несколько числовых соответствий:
 Расстояние, соответствующее длине греческого (птолемеевского) или римского стадия (около 185 м); путевая мера;
 Расстояние, соответствующее длине римско-греческой мили в 8 стадиев (около 1480 м); крупная путевая мера;
 Расстояние в один день пути (то же, что и «днище»).
 Расстояние, проходимое оратаем (пахарем) во время вспашки от одного края поля до другого, учитывая стандартную длину стандартного надела — примерно 750 м.

Большое (великое) поприще — западно-европейская путевая мера — миля, например, итальянская (около 7395,5 м), приравнивалась к пяти простым поприщам или семи вёрстам.

Известны упоминания в письменных источниках XI века. В рукописях XV века есть запись: «поприще сажений 7 сот и 50» (длиной в 750 саженей).

Слово встречается в русском переводе Библии: «и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (). В этом месте словом «поприще» переведено греческое слово μίλιον, то есть миля, тысяча шагов.

«Сказание о Мамаевом побоище» упоминает о расстоянии от урочища Березуй до переправы через реку Дон в 23 поприща.

Значение слова в Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля:

«Поприще — ср. (попирать) вообще место, простор, пространство, на коем подвизаются или действуют; арена, сцена, ипподром, приспособленное место для бега, скачек, для ристалищ, игр, борьбы и пр. Выйти на поприще. Устроить поприще для садки, травли, боя зверей. Поприще битвы — место, где она случилась.»

В современном русском языке слово поприще в высоком стиле означает род деятельности: к примеру, «трудиться на таком-то поприще»:

Там уж поприще широко: 
Знай работай да не трусь...

См. также 
 Поприщин
 Мерное колесо
 Югер

Примечания

Литература 
 
 
 
 Иванов А. Б. Числом и мерою. Исторические заметки об исконных русских мерах и денежном счёте. — М.: Энциклопедия сёл и деревень, 2001. — 208 с. — 1000 экз. — ISBN 5-89673-018-7.
 Шмиголь И. Н. Древнерусская система мер  / Рец.: Б. А. Пермяков, проф. Моск. Гос. Строительного Ун-та. — [Смоленск], 2002. — 94 с. — 150 экз.
 Белобров В. А. Традиционная русская система мер длины. Краткое описание. 

Единицы измерения расстояния
Русская система мер